Boissieu puede hacer referencia a:

 Henri Louis Augustin de Boissieu (1741 - 1795), general francés.
 Jean-Jacques de Boissieu, artista.
 Alain de Boissieu, general.
 Claude Victor Boissieu, botánico, 1784-1868.
 H.Boissieu - Henri de Boissieu, botánico, 1871-1912.